Юфть:
 Юфть — выделанная кожа комбинированного дубления из шкур крупного рогатого скота, конских и свиных.
 Юфть — древнерусская мера для хлеба и мехов.

Примечания